Bärenbrunnen steht für:

 Bärenbrunnen (Berlin), Berlin-Mitte
 Bärenbrunnen (Bernkastel-Kues)
 Bärenbrunnen (Breslau)
 Bärenbrunnen (Erpfingen)
 Bärenbrunnen (Hamm), siehe Liste der Baudenkmäler in Hamm
 Bärenbrunnen (München), siehe Liste der Baudenkmäler in Schwabing-West
 Bärenbrunnen (Nürnberg), siehe Platnersberg#Der Bärenbrunnen
 Bärenbrunnen (Windisch AG)
Siehe auch:
 Bärenbrunn
 Bernbrunn